Black On Both Sides — дебютный студийный альбом американского рэпера Мос Дэфа, на данный момент известного как Yasiin Bey, включающий синглы «Ms. Fat Booty/Mathematics» и «Umi Says». Релиз состоялся 12 октября 1999 года. В феврале 2000 года альбом стал золотым, преодолев отметку в 500 000 проданных копий. Предшествующая музыкальная запись с его другом Талибом Квели — Mos Def & Talib Kweli Are Black Star повлияла на Моса к созданию сольной работы. Black on Both Sides знаменит своей остросоциальной лирикой и качественным звучанием от многих известных продюсеров, таких как: DJ Premier, Ali Shaheed Muhammad, 88-Keys.

Список композиций 

*Сопродюсер

Примечания

Альбомы, спродюсированные DJ Premier